Будинок Кочубея
 Будинок-музей Генерального судді Василя Кочубея в Батурині
 Будинок зі скарбницею Кочубея  в селі Тиниця